Kantorová ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Kantorová (* 1992), slowakische Skirennläuferin
 Jana Kantorová-Báliková (* 1951), slowakische Dichterin